Зинаида Николаевна Кочемасова (1921 — 2008) — советский учёный-микробиолог, доктор медицинских наук (1982), профессор (1971). Лауреат Государственной премии СССР (1981).

Биография 
Родилась 30 октября 1921 года в Нижнем Новгороде.

В 1943 году окончила Горьковский медицинский институт. 

С 1948 года  начала работать в Первом Московском медицинском институте. С 1948 по 1951 годы училась в аспирантуре и после защиты кандидатской диссертации преподавала на кафедре микробиологии. 

С 1956 по 1959 годы З. Н. Кочемасова работала в Германии —  преподавала на кафедре микробиологии Берлинском университете имени Гумбольдта.

С 1960 снова работала в 1-м ММИ: с 1960 по 1971 годы — доцент, с 1971 по 1976 годы — профессор и с 1976 по 1986 годы — заведующий кафедрой  микробиологии, вирусологии и иммунологии. С 1986 по 1987 годы — профессор-консультант микробиологии, вирусологии и иммунологии. В период руководством кафедрой З. Н. Кочемасовой изучалась роль условно-патогенных бактерий в патологии человека, исследовались структурные и биологические свойства возбудителей и защитных факторов макроорганизма при гнойно-воспалительных заболеваниях. В то время и по сегодняшний день кафедра фактически является методическим центром по разработке методов диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний, вызываемых неспорообразующими анаэробами.

Профессор З. Н. Кочемасова разработала метод выделения L-форм микобактерий туберкулёза, нашедший широкое применение, за что в 1981 году была удостоена Государственной премии СССР. Совместно с клиницистами разрабатывала вопросы выделения и идентификации микоплазм при хронических пиелонефритах. З. Н. Кочемасова была соавтором учебника по микробиологии для студентов медицинских вузов. Состояла членом президиума правления Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и паразитологов.

Умерла в  2008 году в Москве, похоронена на Троекуровском кладбище.

Основные труды 
Кочемасова З. Н. Микробиология / З. Н. Кочемасова, С. А. Ефремова, Ю. С. Набоков. - М. : Медицина, 1984 г. — 352 с. 
Кочемасова З. Н.  Санитарная микробиология и вирусология : [учеб. пособие для сан.-гигиен. фак. мед. ин-тов] / З. Н. Кочемасова, С. А. Ефремова, А. М. Рыбакова. - Москва : Медицина, 1987 г. — 349 с.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени 
 Государственной премии СССР в области науки и техники (1981)

Примечания

Литература 
 225 лет Первому Московскому медицинскому институту им. И. М. Сеченова: 1765—1990 / Отв. ред. М. А. Пальцев. — М.: НПО «Медицинская энциклопедия», 1990. — 368 с.

Выпускники Приволжского медицинского университета
Преподаватели 1-го МГМУ
Преподаватели Берлинского университета